Le qualificazioni del singolare dell'ABN AMRO Open 2023 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Constant Lestienne (qualificato)
  Arthur Rinderknech (primo turno)
  Quentin Halys (ultimo turno, lucky loser)
  Mikael Ymer (qualificato)

  Grégoire Barrère (qualificato) 
  Roman Safiullin (ultimo turno) 
  Nikoloz Basilašvili (ultimo turno) 
  Aslan Karacev (qualificato)

Qualificati 

  Constant Lestienne
  Aslan Karacev

  Grégoire Barrère 
  Mikael Ymer

Lucky loser 

  Quentin Halys

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO Open 2023